Nenad Katnić, srbijanski novinar iz Zrenjanina.

Po ocu je iz Hvara, gdje stalno ljetuje, a govori i hvarski. Novinar i voditelj na RTV Santos Zrenjanin.

Izvori 
Emisija zabavnog karaktera pod nazivom “Razdrmavanje” , RTV Santos
Markice za geografsko poreklo, B92, Izvor: Tanjug petak, 13.12.2013. 
Hvarani igrali kultne predstave po Srbiji i Vojvodini,  (Piše Jakša Fiamengo), Vijenac 144, 14. siječnja 2010.

Vanjske poveznice 
Milan Piperski, intervju : Nenad Katnic, kanal Bečkerek 2010

Novinari
Zrenjanin